Good Morning ("buon giorno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Good Morning – cortometraggio del 1924 diretto da Lloyd Bacon
 Good Morning – cortometraggio del 1971 diretto da Denny Evans e Ken Greenwald

Musica 
Good Morning! – album di Daevid Allen del 1976
 Good Morning – traccia dell'album Sogno di una notte d'estate di Mauro Pagani del 1981
 Good Morning – traccia dell'album The Dandy Warhols Come Down dei The Dandy Warhols del 1997
 Good Morning (A Nice Hell) – traccia dell'album The Great Migration di Bronze Nazareth del 2006
Good Morning – album degli Old Man River del 2007
 Good Morning – traccia dell'album Graduation di Kanye West del 2007
 Good Morning – traccia dell'album It's Time for a Love Revolution di Lenny Kravitz del 2008
Good Morning – gruppo musicale giapponese
Good Morning Good Morning – brano dall'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles

Televisione 
 Good Morning – talk show neozelandese in onda dal 1995 
 Good Morning!!! – programma televisivo per bambini australiano degli anni 1960

Pesistica 

Good-morning – eserzizio per l'estensore dell'anca